SHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sehonghong (Lesotho)